«Живая мишень» () — американский сериал 2010 года в жанре «боевик», основанный на одноимённом комиксе от DC Comics.
 «Живая мишень» — советский фильм 1990 года, режиссёр М.Н. Айзенберг.